Булга́рский язы́к — общее название нескольких вымерших близкородственных языков булгар, существовавших на Балканах, в Среднем Поволжье и на Северном Кавказе, которые вместе c современным чувашским языком и, возможно, вымершим хазарским, составляют булгарскую группу тюркских языков.

Генезис 
Современные данные по генезису булгарского языка опираются на фоно-морфостатистическую (О. А. Мудрак) и лексико-статистическую (А. В. Дыбо) классификации языков.

Обследование двух наборов стословников и установление относительной хронологии генеалогических древ тюркских языков на основе лексико-статистических данных, проведённое А. В. Дыбо, показали, что начало распада пратюркского языка связано с отделением чувашского от других языков, обычно определяемое как отделение булгарской группы. На обоих генеалогических древах соответствующий первый узел датируется около 30—0 годами до н. э. А. В. Дыбо связывает эту дату с миграцией части хунну из Западной Монголии на запад, через северный Синьцзян в Южный Казахстан, на Сыр-Дарью в 56 г. до н. э.
Первый узел обоих наших генеалогических древ — это отделение чувашского от других языков, обычно определяемое как отделение булгарской группы.

Место булгарских языков среди тюркских 
Общепризнанным является противопоставление булгарской группы и собственно тюркской (общетюркской) групп.

Булгарские языки характеризуются следующими изменениями по сравнению с пратюркским состоянием:
 переходом пратюркских *ŕ > r, *-d- > -r- (ротацизм),
 переходом *-ł > -l (ламбдаизм) в конце слога,
 палатализацией дентальных согласных и *s перед пратюркскими *i, *y и дифтонгами,
 переходом начального *j- в аффрикату,
 особым развитием пратюркских закрытых и огубленных гласных нижнего подъёма
 отражением пратюркских дифтонгов через палатализацию дентальных.

Для словоизменения глагола характерно деепричастие предшествующего действия на -se вместо аналогичного причастия на -yp в других тюркских языках, а также наличие вариантов словоизменительных аффиксов с -r-, происходящим из пратюркского *-d-.

Ранне-булгарский язык 
Ранне-булга́рский язы́к был распространён в V-VII вв. вокруг Азовского моря среди племён, составивших основу Великой Болгарии. В Прикубанье существовал Кубанско-булгарский язык, носителями которого были чёрные булгары, упоминаемые в источниках до X века. Оба диалекта не оставили после себя письменных памятников.

Дунайско-булгарский язык 

Дуна́йско-булга́рский язы́к был распространён в VII—X вв. на Балканах. Он являлся родным языком социальной верхушки основателей Первого Болгарского царства и исчез в результате её ассимиляции славянским населением. От него остались глоссы, а также адстратные и субстратные заимствования в языках балканских народов и в венгерском языке. Кроме лексических заимствований, он известен по Преславской надписи IX века, сделанной греческими буквами с особой орфографией; по Именнику болгарских ханов — славянской цитации утерянной хронологии, написанной в особой кириллической орфографии, а также по надписям греческими буквами на одном из блюд из клада Надь-Сент-Миклоша, орфография которых соответствует преславской. Есть предположения, что к дунайско-булгарскому языку был близок язык европейских авар, распространённый в Паннонии в VI—IX веках.

Предположительно, на булгарском языке написаны недешифрованные болгарские руны из Мурфатлара (Румыния).

Волжско-булгарский язык 
Во́лжско-булга́рский р-язы́к (в лингвистике используется также термин среднебулгарский язык) был распространён в Волжской Булгарии и в Булгарском улусе Золотой Орды. Его прямым потомком является чувашский язык. Известен по написанным арабской графикой эпитафиям XIII—XIV вв. на территории Среднего Поволжья (так называемые надписи «2-го стиля»). Отдельные лексемы известны из записки Ибн Фадлана X века  и по заимствованиям в современных языках народов Поволжья и Предуралья.

Наряду с этим языком в Волжской Булгарии функционировал, по мнению Д. М. Исхакова  и И. Л. Измайлова,   з-язык общетюркского типа. Известно также  о так называемом «булгарском языке», отдельные слова из которого, локализованного в Прикаспии, зафиксированы в «Собрании тюркских наречий» Махмуда Кашгари (XI век). Он не соотносится с волжско-булгарским р-диалектом, а является з-диалектом языка, называемого Кашгари «кыпчакским». Кашгари отметил его близость суварскому и печенежскому языкам в фонетическом, грамматическом и лексическом отношениях
. К этому же типу языка относится язык другой и меньшей группы волжских эпитафий (надписи «1-го стиля»). Тот язык определяется как поволжский тюрки и считается предшественником современного татарского. Однако, ввиду смешанного огузско-карлукско-кыпчакского характера всех региональных вариантов  языка тюрки, его невозможно соотнести полностью ни с одним из современных конкретных тюркских языков. Среди отдельных учёных Татарстана (М. З. Закиев) существует точка зрения, что булгары всегда говорили на языке з-типа. Существенным, по мнению сторонников этой теории, является то, что нисбы ал-Булгари и ас-Сувари встречаются только в именах на эпитафиях «1-го стиля».

Таблица сравнения булгарских, татарских и чувашских слов (приводятся и некоторые диалектные и сущностные варианты):

См. также 
 Булгарские языки
 Чувашский язык
 Гуннский язык
 Хазарский язык
 Аварский (тюркский) язык
 Булгарский ротацизм
 Булгарский ламбдаизм
 Болгарские руны

Примечания

Литература 
 Бенцина И. Языки гуннов, дунайских и волжских болгар // Зарубежная тюркология. М., 1986. Вып. 1: Древние тюркские языки и литературы.
 Мудрак О. А. Заметки о языке и культуре дунайских булгар // Orientalia et Classica VI, Аспекты компаративистики 1. М., 2005.
 Мудрак О. А. Булгарский язык // Большая российская энциклопедия, том 4. ― М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2006. С. 332.
 Хакимзянов Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 1978.
 Хакимзянов Ф. С. Булгарский язык // Языки мира. Тюркские языки. — М., 1997.
 Benzing J. Das Hunnische, Donaubolgarische und Wolgabolgarische (Sprachreste) // PhTF. T 1, 1959
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999. — 703 с., илл. ISBN 0-9530650-3-0

Ссылки 
 Inscriptions and Alphabet of the Proto-Bulgarians, by Peter Dobrev

Булгарские языки
Тюркские языки
Средневековые языки
Языки России
Мёртвые языки